Викторин ( — победительный) — мужское имя латинского происхождения.

Известные носители 
 Викторин — римский политик и сенатор конца III века.
 Викторин из Комо (ум. в 644 году) — епископ, святой.

 Викторин Египетский (ум. в 284 году) — мученик.
 Викторин Массилианский (V век) — христианский римский поэт.
 Викторин Младший — сын предыдущего, возможно, вымышленная личность.
 Викторин Петавский (ум. ок. 304 года) — епископ, священномученик, первый латинский экзегет.

 Викторин (Беляев) (1903—1990) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Виленский и Литовский.
 Викторин (Костенков) (род. 1953) — архиерей Русской православной церкви, епископ Сарапульский и Можгинский.
 Викторин (Любимов) (1821—1882) — епископ Русской православной церкви, епископ Подольский и Брацлавский.

Фамилия 
 Викторин, Мориц фон (1883—1956) — немецкий генерал.

Имена латинского происхождения
Мужские имена
Страницы значений:Тёзки